Stefan Wójtowicz (1913-1998) – malarz ludowy
 Stefan Wójtowicz (1919-1940) – sierżant pilot Wojska Polskiego